Нарисуй мне небо — сингл российской певицы Ёлки выпущенный 7 июля 2014 года лейблом Velvet Music. Песня написана Отто Нотманом и Александром Дуловым. Песня, по словам Ёлки войдёт в её новый альбом, который будет выпущен в 2014 году. Так же, в интервью для «Musecube Tv» после большого сольного концерта 30 мая 2014 года в Ray Just Arena, Ёлка сказала, что в июле или августе на песню выйдет клип.

История создания 
Впервые информация о новых песнях певицы Ёлки появилась в мае 2014 года перед большим сольным концертом 30 мая 2014 года в Ray Just Arena. На концерте она исполнила новые песни: «Море внутри», «Прохожий» и «Нарисуй мне небо». Песни сразу понравилась музыкальным критикам и фанатам певицы. Студийная версия песни вышла 7 июля 2014 года лейблом Velvet Music. Песня написана Отто Нотманом и Александром Дуловым. Песня, по словам Ёлки войдёт в её новый альбом, который будет выпущен в 2014 году. Так же, в интервью для «Musecube Tv» после большого сольного концерта 30 мая 2014 года в Ray Just Arena, Ёлка сказала, что в июле или августе на песню выйдет клип.

Видеоклип 
Видеоклип на песню «Нарисуй мне небо» опубликован на официальном канале лейбла Velvet Music 25 августа 2014 года. 16 июля и 17 июля в Санкт Петербурге прошли съемки видеоклипа.

Участники записи 

 Ёлка — вокал
 Отто Нотман — автор (слова и музыка)
 Александр Дулов — автор (слова и музыка)
 Константин Меладзе — саунд-продюсер, аранжировка
 Павел Гавронов — программинг ударных и синтезаторов, клавишные

 Сергей Ребрик — звукорежиссёр
 Михаил Баньковский — гитара
 В. Пушкарь — тромбон
 А. Сашальский — аккордеон
 Velvet Music — лейбл звукозаписи

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

История релиза

Примечания

Ссылки 
 Песня «Нарисуй мне небо» на официальном сайте Ёлки

Синглы Velvet Music
Синглы Ёлки